Chatmon ist der Familienname folgender Personen:

Bill Chatmon, US-amerikanischer Basketballspieler
Pete Chatmon (* 1977), US-amerikanischer Filmemacher
Sam Chatmon (1897–1983), US-amerikanischer Blues-Musiker